Алексе́й Дми́триевич Ерофе́ев (род. 1958) — российский журналист и краевед, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, собственный корреспондент «Парламентской газеты» в Северо-Западном федеральном округе.

Родился в Ленинграде 14 апреля 1958 года. В 1975 году окончил школу. После того как в 1987 году заочно окончил книготорговый техникум, поступил в Институт культуры имени Крупской (1988), однако его не окончил.

Топонимика 
В 1986 году с перестройкой начал активную деятельность, связанную с возвращением исторических названий улицам Ленинграда; стал членом общественной комиссии «Топонимика» при ленинградском отделении Советского фонда культуры.

В 1991 году как один из первых членов вошёл в состав Топонимической комиссии.

В 1991 году вышла в свет книга «Городские имена сегодня и вчера» (вместе с С. В. Алексеевой и А. Г. Владимировичем). В 2002 году появилась Топонимическая энциклопедия (в соавторстве с С. В. Алексеевой и А. Г. Владимировичем). За неё он в 2003 году получил Анциферовскую премию в номинации «За лучшее научно-исследовательское издание о Петербурге».

В 2009 году была опубликована книга «Петербург в названиях улиц» (авторы А. Д. Ерофеев и А. Г. Владимирович) — аналог справочника «Почему так названы?». В книге говорится о полутора тысячах проездов, а также о мостах и островах Петербурга .

Журналистика 
С 1993 года работает в журналистике: в информагентстве «Постфактум», сотрудничал с газетами «Вести», «Российские вести», «Рабочая трибуна», «Российская газета», «Смена», «Биржа труда», «Парламентская газета», «Век», «Аргументы и факты» и другими.

В 2002 году стал собственным корреспондентом «Парламентской газеты» в Санкт-Петербурге, а с 2007 года — в Северо-Западном федеральном округе.

Совместно с И. Е. Озерской ведет программу «Почему так названы?» на «Радио России — Санкт-Петербург».

Педагогика 
Ведёт семинарные занятия в Юношеском университете Петербурга (Аничков дворец).

Прочие работы 
 Неформальная сленговая карта СПб. Алексей Ерофеев совместно с Владимиром Валдиным создали «феноботный» путеводитель по городу. Названия объектов заменены сленговыми.
Работа над картой велась два десятка лет, нанесено около 7 сотен названий.

Библиография 
 1997 г. — Ерофеев А. Д., Алексеева С. В., Владимирович А. Г. и др. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика. Полный свод названий за три века: Справочник-путеводитель . — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: ЛИК, 1997. — 288 с. — (Три века Северной Пальмиры). — 30000 экз. — ISBN 5-86038-023-2, ISBN 9785860380233.
 2003 г. — Ерофеев А. Д., Владимирович А. Г., Алексеева С. В., Балашов Е. А., Пирогов В. М., Терентьев А. С., Шанаев В. А., Януш Б. В. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 10000 городских имён. — СПб.: ЛИК, 2003. — 808 с. — (Три века Северной Пальмиры). — 2000 экз. — ISBN 5-86038-115-8.
 2009 г. — Ерофеев А. Д., Владимирович А. Г.«Петербург в названиях улиц: Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. М.—СПб.: АСТ, Астрель-СПб, ВКТ, 2009. — 752 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-17-057482-7, ISBN 978-5-9725-1442-7, ISBN 978-5-226-00814-6.
 2011 г. — Ерофеев А. Д., Ратников Д. С. / ред. Ю. В. Шавель Санкт-Петербургский метрополитен: Путеводитель по петербургской подземке. — М.—СПб.: АСТ, Астрель-СПб, 2011. — 192 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-070750-8, ISBN 978-5-9725-1917-0.
 2013 г. —  Ерофеев А. Д., Владимирович А. Г. Легендарные улицы Петербурга. М.—СПб.: Астрель, Астрель-СПб, 2013. — 544 с. — 2000 экз. — ISBN 978-5-271-46291-7, ISBN 978-5-9725-2442-6.
 2014 г. —

Примечания 

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Журналисты России
Топонимисты
Персоналии:Постфактум
Краеведы Санкт-Петербурга